Sezon 1895/1896 First Division – czwarty sezon angielskiej pierwszej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą First Division, ósmy od rozpoczęcia rozgrywek w 1888. W sezonie tym zostały wprowadzone zmiany w systemie spadków i awansów pomiędzy pierwszą a drugą ligą. Mistrzem Anglii został zespół , który uzyskał 45 punktów w ciągu całego sezonu. Był to drugi tytuł mistrzowski dla tego zespołu.

Drużyny 
Po sezonie 1894/1895 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości zespołów biorących udział w rozgrywkach First Division. W wyniku rozegranych w kwietniu 1895 roku meczów testowych jeden zespół uzyskał awans () kosztem szesnastego u.

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Mecze testowe 
Mecze testowe były pierwowzorem dzisiejszych play-offów. W sezonie 1895/96 wprowadzone zostały zmiany regulaminowe. Dwa najsłabsze zespoły First Division (sklasyfikowane na miejscach 15-16) zagrały przeciwko mistrzowi i wicemistrzowi Second Division. Każda drużyna rozegrała cztery mecze (dwa u siebie i dwa na wyjeździe), na podstawie wyników meczów utworzona została tabela. Nie grały ze sobą drużyny z jednej ligi, wyniki ich meczów z sezonu ligowego również nie były brane pod uwagę. Dwie pierwsze drużyny uzyskały prawo gry w First Division w następnym sezonie, pozostałe dwie w sezonie 1896/97 dołączyły do rozgrywek Second Division.

W rezultacie meczów testowych miejsce w pierwszej lidze utrzymał , awansował zespół .  pozostał w drugiej lidze na kolejny sezon, zaś zespół  został relegowany.

Pierwsza kolejka

Rewanże

Druga kolejka

Rewanże

Tabela końcowa 

|}

Statystyki sezonu 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 835
 Średnia liczba bramek na mecz: 3,37
 Największa wygrana u siebie:
8 – 0 Derby County – Small Heath (30 listopada 1895)
8 – 0 Sheffield United – Bury (6 kwietnia 1896)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 4 The Wednesday – Derby County (28 grudnia 1895)

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 English Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Królowie strzelców sezonów 1889-1915 (ang.)
 Stroje klubów (ang.)

1895 w piłce nożnej
1895 w Wielkiej Brytanii
1896 w piłce nożnej
1896 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii